Кашкадарья́ — топоним:
 Кашкадарья — река в Согдийской области Таджикистана и Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Кашкадарья — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Кашкадарья — железнодорожная станция в Кашкадарьинской области Узбекистана.

Примечания